Servant's Revenge – cortometraggio britannico del 1907 prodotto dalla Urban Trading Company
Servant's Revenge – cortometraggio USA del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company